Plaats in Indonesië
 Ranggo (Limun), een plaats in het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi 
 Ranggo (Pajo), een plaats in het regentschap Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara